Marc Atili (duumvir), duumvir
 Marc Atili (poeta), poeta còmic romà
 Marc Aquili Règul informador de Neró 
 Marc Atili Règul (cònsol 335 aC), cònsol romà el 335 aC
 Marc Atili Règul (cònsol 294 aC), cònsol el 294 aC
 Marc Atili Règul (cònsol 267 i 256 aC), cònsol el 267 aC i el 256 aC
 Marc Atili Règul (cònsol 227 i 217 aC), cònsol el 227 aC i el 217 aC
 Marc Atili Serrà (triumvir), magistrat romà 
 Marc Atili Serrà (pretor), pretor el 152 aC